Waben bezeichnet:

 Waben (Gemeinde Flattach), Ortschaft von Flattach, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 eine französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais, siehe Waben (Pas-de-Calais)
 den Plural von Wabe